Történelem
 Württemberg, Wirtenberg, Wirtemberg, történelmi régió, az 1482-ig fennállt középkori Württembergi Grófság területe
 Württembergi Hercegség, történelmi állam 1482–1803 között
 Württembergi Választófejedelemség, történelmi állam 1803–1806 között
 Württembergi Királyság, történelmi állam 1806–1918 között
 Altwürttemberg (Ó-Württemberg), a Királyság 1803 előtt birtokolt területeinek gyűjtőneve
 Neuwürttemberg (Új-Württemberg), a Királyság 1803 után szerzett területeinek gyűjtőneve
 Württembergi Népi Állam, történelmi szövetségi állam 1818–1933 között, a Német Birodalom tagállama
 Baden-Württemberg, Németország szövetségi tartománya 1945 után

Személynevek
 Württembergi-ház

Egyéb
5904 Württemberg 1989-ben felfedezett kisbolygó